Лодхи — фамилия.
 Лодхи, Малиха — пакистанская публицистка, учёный-политолог, деятель образования и дипломат.
 Лодхи, Махмуд (род. 1961) — пакистанский шахматист, международный мастер (1987).